Эпп () — немецкая фамилия. Известные носители:
Эпп, Рудольф (1834-1910) — немецкий художник.
Эпп, Франц Ксавер фон (1868-1946) — немецкий военачальник.

См. также 
 EPP
 Эп
 Электронный паспорт призывника (ЭПП) — документ с чипом, призванный заменить все военно-учётные бумаги в России. Планируется к внедрению в 2013—2015 гг.